De Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland, oftewel de Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland;
 Een verkorte versie van de voornaam Kenneth;
 Ken (pop), de mannelijke variant van de pop Barbie.
 Een gitarist van de Japanse rockband L'Arc-en-Ciel
 Ken Masters, een personage uit het computerspel Street Fighter.
 Ken (Toy Story), een personage uit Toy Story 3.
 Kenia (ISO 3166-1 landcode)